Летняя лига НБА 2018 () состояла из трёх профессиональных баскетбольных лиг, организованных НБА, «Сакраменто Кингз» и «Юта Джаз» сразу после драфта НБА 2018 года. 
4 клуба НБА участвовали в длившейся четыре дня в летней лиги в Солт-Лейк-Сити в «Вивинт-смарт-хоум-арена». Сакраменто Кингз впервые был хозяином летней лиги, которую назвали «Калифорния классик». В ней приняло участие 4 команды, которые играли в «Голден 1-центре». Все 30 команд НБА играли в Парадайзе (около Лас-Вегаса) в «Томас-энд-Мэк Центре» и «Кокс Павильоне» с 6 по 17 июля 2018 года.

Летняя лига в Юте

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Калифорния классик

Участники

Результаты

1 день

2 день

3 день

Турнирная таблица

Летняя лига в Лас-Вегасе 
НБА организовала летную лигу в штате Невада. Несмотря на то, что «Лас-Вегас» не входит в название лиги, и игры проводятся в Парадайзе, расположенном около Лас-Вегаса, лигу обычно называют Летняя лига НБА в Лас-Вегасе или Летняя лига в Лас-Вегасе.

Участники

Предварительный раунд

1 день

2 день

3 день

4 день

5 день

Плей-офф

Посев 
Команды сперва будут посеяны по общей статистике с помощью системы тай-брейк
 Считают результат встреч между собой (применяется только при равенстве показателей двух команд)
 Система очков за четверть (1 очко присуждается за командам за победу в каждой четверти. В случае ничьи в четверти каждой команде начисляется по пол-очка. 0 очков дается командам за поражение в четверти)
 Считают общую разницу забитых и пропущенных очков
 Бросают жребий

В первом раунде играют команды, которые будут посеяны с 3 по 30 номерами. Во втором раунду победители пар первого раунда встретятся между собой. К ним присоединятся 2 команды, которые посеяны с 1 по 2 номер. В классификационном раунде будут определяться места с 17 по 30. Победители второго раунды выходят в четвертьфинал, где разыграют 4 путевки в полуфинал. Победителя полуфиналов выходят в финал, где разыгрывается звание чемпиона Летней лиг НБА. На всей стадиях плей-офф (кроме финала), если команда с меньшим посевом побеждает команду, посеянную под более высоким номеров, то ей переходит номер посева проигравшей команды.

Матчи плей-офф
Время начала матчей указано по Восточному времени (ЕТ) (UTC-4)

Первый раунд

Второй раунд

Классификационный раунд

Четвертьфинал

Полуфинал

Чемпионская игра

Награды 
 MVP Летней лиги в Лас-Вегасе: Джош Харт (Лос-Анджелес Лейкерс)
 MVP финала Летней лиги в Лас-Вегасе: Кей Джей Макдэниелс (Портленд Трэйл Блэйзерс)

 Первая сборная Летней лиги :
 Джош Харт (Лос-Анджелес Лейкерс)
 Уэнделл Картер (Чикаго Буллз)
 Кевин Нокс (Нью-Йорк Никс) 
 Коллин Секстон (Кливленд Кавальерс)
 Кристиан Вуд (Милуоки Бакс)

 Вторая сборная Летней лиги :
 Деандре Эйтон (Финикс Санз)
 Уэйд Болдуин (Портленд Трэйл Блэйзерс) 
 Трей Янг (Атланта Хокс)
 Джарен Джексон (Мемфис Гриззлис)
 Святослав Михайлюк (Лос-Анджелес Лейкерс)

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 Летняя лига НБА в Юте

НБА в сезоне 2018/2019
Летняя лига НБА
2018 год в баскетболе